Fodboldturneringen 1898–99 var den tiende sæson af den danske fodboldliga Fodboldturneringen, arrangeret af Dansk Boldspil-Union. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. I tilfælde af uafgjort blev der spillet forlænget spilletid, og hvis det ikke gav nogen afgørelse, blev kampen spillet om.

Kampen mellem Frem og Dana i foråret 1899 blev vundet af Frem uden kamp. Den er medregnet i stillingen som sejr til Frem med cifrene 0-0.

Turneringen blev vundet af Akademisk Boldklub, som dermed vandt titlen for sjette gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Denmark – København A-Raeken and National Playoffs 1889-1927  
 IFFHS – National Championships – 1898/99 season – Danmark  
 Statistik over de københavnske Fodboldturneringer fra 1889/90 til 1909/10 (Københavns Boldspil-Union, 1910).

Noter 

Sæsoner i Fodboldturneringen
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899